145-я бригада:

Пехотные бригады 

 145-я пехотная бригада (Новгород, Россия) — пехотное соединение российской императорской армии .
 145-я пехотная бригада (Хорватия)
 145-я русская национальная бригада СС «Дружина»
 145-я (Южная) бригада (), Алдершот, Англия

Стрелковые бригады 
 145-я горнострелковая бригада

Мотострелковые бригады 
 145-я мотострелковая бригада внутренних войск НКВД СССР

Кавалерийские бригады 
 145-я добровольческая кавалерийская бригада СС

Танковые бригады 
 145-я танковая бригада

Миномётные бригады 
 145-я миномётная бригада Карельского фронта
 145-я миномётная Брестская орденов Кутузова и Александра Невского бригада

Авиационные бригады 
 145-я гвардейская тяжёлая бомбардировочная авиационная бригада

sl:Seznam brigad po zaporednih številkah (100. - 149.)#145. brigada